Il doppio del torneo di tennis Medellin Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wayne Black e László Markovits che hanno battuto in finale Leander Paes e Maurice Ruah 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Leander Paes /  Maurice Ruah (finale)
 Wayne Black /  László Markovits (Campioni)

 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (quarti di finale)
 David Nainkin /  Grant Stafford (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Medellin Challenger 1995